De Albanese voetbalclub KS Flamurtari Vlorë speelt sinds 1985 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Flamurtari

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Albanië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

KS Flamurtari Vlorë
KS Flamurtari Vlorë